Michael Jackson (radiopresentator) (1934), Brits-Amerikaans radiocommentator
Michael J. Jackson (1948), Brits acteur
Michael Jackson (1958-2009), een Amerikaanse popartiest
Michael Jackson (bierkenner) (1942–2007), een Britse bier- en whiskykenner 
Michael Jackson (American footballspeler) (1957), een Amerikaanse American footballspeler
Michael Jackson (basketbalspeler) (1964), een Amerikaanse basketbalspeler
Michael Jackson (Canadees acteur) (1970), Canadees acteur
Michael Jackson (bisschop) (1956), een Ierse bisschop
Michael Jackson (Engelse voetballer) (1964), een Engelse voetballer
Michael A. Jackson (1936), een Britse informaticus
Michael Richard Jackson (1958), een Britse televisieproducent en controller (netcoördinator)

Zie ook 
Mick Jackson
Mike Jackson (1944), voluit Michael David Jackson, Brits generaal en voormalig chef-staf